Holmér är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 379 personer bosatta i Sverige med detta efternamn.

Personer med efternamnet Holmér
 Folke Holmér (1904–1987), konsthistoriker och museiman
 Gösta Holmér (1891–1983), friidrottare och friidrottstränare
 Gustaf Holmér (1921–2004), professor i romanska språk
 Hans Holmér (1930–2002), polisämbetsman

Källor

Se även 

 Holmer
 Holmér (TV-program)

Svenska efternamn